

Критерії включення до Списку 
 Тварина має бути включеною до Список динозаврів.
 Викопні рештки мають бути знайдені у Південній Америці.

Список динозаврів Південної Америки 

{| class="sortable wikitable"
! Назва !! Період !! Характер харчування !! Примітки
|-
| Abelisaurus || Крейда || хижак|| —
|-
| Achillesaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Adamantisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Adeopapposaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Aeolosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Aerosteon || Крейда|| хижак|| —
|-
| Agustinia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Alnashetri || Крейда|| хижак|| —
|-
| Alvarezsaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Amargasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Amargatitanis || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Amazonsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Amygdalodon || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Anabisetia || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Andesaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Angaturama || Крейда|| хижак|| —
|-
| Aniksosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Antarctosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Argentinosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Argyrosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Atacamatitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Aucasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Austrocheirus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Austroraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Barrosasaurus|| Крейда|| травоїдний||—
|-
| Baurutitan || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Bayosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Bicentenaria || Крейда|| хижак|| —
|-
| Bonapartenykus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Bonatitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Bonitasaura || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Brachytrachelopan || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Brasilotitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Buitreraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Campylodoniscus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Carnotaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Cathartesaura || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Chromogisaurus || Тріас|| не відомо|| —
|-
| Chubutisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Clasmodosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Coloradisaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Comahuesaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Condorraptor || Юра|| хижак|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Domeykosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Dreadnoughtus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Drusilasaura || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Ekrixinatosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Elaltitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Eoabelisaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Eodromaeus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Eoraptor || Тріас|| всеїдний ||Припускається, що раніше був відомий під назвою Nyasasaurus.
|-
| Epachthosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Futalognkosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Gasparinisaura || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Genyodectes || Крейда|| хижак|| —
|-
| Giganotosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Gondwanatitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Guaibasaurus || Тріас|| не відомо|| —
|-
| Herrerasaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Ilokelesia || Крейда|| хижак|| —
|-
| Irritator || Крейда|| хижак|| Може бути синонімом Angaturama
|-
| Katepensaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Lapampasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Laplatasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Laquintasaura || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Leinkupal || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Leonerasaurus || Тріас або Юра|| травоїдний|| —
|-
| Lessemsaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Leyesaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Ligabueino || Крейда|| хижак|| —
|-
| Ligabuesaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Limaysaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Loncosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Macrogryphosaurus || Крейда|| травоїдний|| Ігуанодонт
|-
| Malarguesaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Manidens || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Mapusaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Maxakalisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Megaraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Mendozasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Mirischia || Крейда|| хижак|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Microcoelus || Крейда|| травоїдний|| Мабуть, синонім Neuquensaurus
|-
| Mussaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Muyelensaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Narambuenatitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Neuquenraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Neuquensaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Noasaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Nopcsaspondylus || Крейда|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Notoceratops || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Notohypsilophodon || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Orkoraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Overosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Oxalaia || Крейда|| хижак|| —
|-
| Pampadromaeus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Pamparaptor || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Panamericansaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Panphagia || Тріас|| всеїдний || —
|-
| Patagonykus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Patagosaurus || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Pellegrinisaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Petrobrasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Piatnitzkysaurus || Юра|| хижак|| —
|-
| Pisanosaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Pitekunsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Puertasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Pycnonemosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Quetecsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Quilmesaurus || Крейда|| (не відомо) || —
|-
| Rayososaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Rinconsaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Riojasaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Rocasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Saltasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Sanjuansaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Santanaraptor || Крейда|| хижак|| —
|-
| Saturnalia || Тріас|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sauropodus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Secernosaurus || Крейда|| травоїдний|| Перший Гадрозавр описаний з Південної Америки
|-
| Skorpiovenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Spondylosoma || Тріас|| хижак|| Можливо, rauisuchia
|-
| Staurikosaurus || Тріас|| хижак|| —
|-
| Talenkauen || Крейда|| травоїдний|| Ігуанодонт
|-
| Tapuiasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Taurovenator || Крейда|| хижак|| —
|-
| Tehuelchesaurus || Юра|| травоїдний|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Teyuwasu || Тріас|| (не відомо) || Dubious, див. відповідну сторінку
|-
| Traukutitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Trigonosaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Tyrannotitan || Крейда|| хижак|| —
|-
| Uberabatitan || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Unaysaurus || Тріас|| травоїдний|| —
|-
| Unenlagia || Крейда|| хижак|| —
|-
| Unquillosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Velocisaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Volkheimeria || Юра|| травоїдний|| —
|-
| Willinakaqe || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Xenotarsosaurus || Крейда|| хижак|| —
|-
| Zapalasaurus || Крейда|| травоїдний|| —
|-
| Zupaysaurus || Тріас|| хижак|| —
|}

Кольорові позначки

Виноски 

Динозаври Південної Америки
Списки динозаврів за континентами
Список фауни Південної Америки